Unter Cogan-Syndrom versteht man zwei unterschiedliche Erkrankungen mit Augenbeteiligung. Die Bezeichnung geht auf deren Erstbeschreiber, David Glendering Cogan (1908–1993), einen US-amerikanischen Augenarzt, zurück:

 das Cogan-I-Syndrom – eine Autoimmunerkrankung unter Beteiligung von Ohren und Augen
 die Okulomotorische Apraxie, gelegentlich auch als Cogan-II-Syndrom bezeichnet